Befehl steht für:

 Instruktion, eine An- oder Einweisung 
 Arbeitsanweisung, Anweisung zur (vertragsgerechten) Arbeitserledigung 
 Militärischer Befehl, eine Anweisung im militärischen Bereich
 Einsatzbefehl (Feuerwehr), den Beginn des Feuerwehreinsatzes
 Befehl (Computer), ein definierter Einzelschritt, der von einem Computer ausgeführt werden kann
 Befehl (Eisenbahn), einen schriftlichen Auftrag an den Triebfahrzeugführer im Eisenbahnbetrieb 
  Imperativ (Modus), in der Linguistik ein Modus des Verbs, der zum Ausdruck für Befehle (im deutschen als Befehlsform bezeichnet), Aufforderungen oder Ratschlägen genutzt wird
 Anweisung (Programmierung), bei imperativen Programmiersprachen
 Befehlssatz, d. h. von Mikroprozessoren ausführbare Maschinenbefehle
 Kommando (Entwurfsmuster), ein Entwurfsmuster für Vorgänge, die bei Anforderung ausgelöst werden

Siehe auch:
 Anordnung
 Kommando
 Der höhere Befehl (Film, 1936, Regie: Gerhard Lamprecht)